Chorus peut faire référence à :

Musique 
 chorus, refrain ou solo de jazz.
 effet chorus, effet sonore utilisé en acoustique électronique.

 Chorus, album studio du groupe anglais Erasure sorti en 1991.
 Chorus, single extrait du même album.
 Chorus, chanson du groupe français Housse de Racket, extraite de l'album Alesia sorti en 2011.
 Chorus, album du contrebassiste jazz allemand Eberhard Weber.

Cinéma et télévision 
 Chorus, émission de la télévision française dans les années 1980.
 Chorus, film canadien réalisé par François Delisle sorti en 2015.

Autres 
 Chorus (Les Cahiers de la chanson), revue sur la chanson francophone.
 Chorus, ancien titre du magazine de prépublication de manga Cocohana.
 Chorus, petit nom du système d'exploitation multiprocesseur hétérogène ChorusOS.
 Chorus, système d'information destiné à piloter les finances publiques en France dans le cadre de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF). 
 Chorus, nom commercial d'un poste téléphonique français.
 Le Chorus, salle de spectacle de la ville de Vannes.
 Chorus, jeu vidéo de Fishlabs.
 Chorus, un genre de mollusques de la famille des Muricidae.

Homonymie de titre